Сара Ейтон — британська яхтсменка, олімпійська чемпіонка. 
 Іннес Роберт Торберн Ейтон — шотландський та південноафриканський астроном.